Fifty-Fifty (1916), een film van Allan Dwan
Fifty-Fifty (1925), een film van Henri Diamant-Berger
Fifty-Fifty (1992), een film van Charles Martin Smith
Fifty-Fifty (televisieprogramma), een programma van de Evangelische Omroep

Zie ook 
 50/50